Un moncel désigne en ancien français un petit mont. Il est possible que le patronyme ou le toponyme homonyme puisse se reférer primitivement à ce sens.

Personnalités 
 Alexandre du Moncel (Alexandre-Henri-Adéodat, comte du Moncel) (1784-1861), officier général et homme politique français, père de Théodose du Moncel
 Alphonse de Moncel ou Alphonse Emmanuel de Moncel de Perrin (comte) (1866-1930), artiste sculpteur français, graveur en médaille
 Théodose du Moncel (comte Th. du Moncel) vulgarisateur et promoteur de l'électricité, fils d’Alexandre de Moncel

Toponyme 
 Moncel, ancienne commune française des Vosges, aujourd'hui intégrée à Moncel-sur-Vair
 Moncel-et-Happoncourt, ancienne commune française des Vosges, aujourd'hui intégrée à Moncel-sur-Vair
 Moncel-lès-Lunéville, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Moncel-sur-Vair, commune française des Vosges
 Moncel-sur-Seille, commune française de Meurthe-et-Moselle

Voir aussi 
 Abbaye Saint-Jean-Baptiste du Moncel, abbaye située dans l'Oise
   

Homonymie de toponyme